Dennington est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Dennington, ville de l'État de Victoria

Dennington, village du Suffolk

Voir aussi

Homonymie de toponyme